Jigoku-Retsuden (地獄烈伝, познат още като Kissology и Kiss Klassics) е единадесети компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 27 август 2008 г. ексклузивно като лимитирано CD/DVD издание само в Япония.

Обща информация 
CD-то съдържа 15-те класики на Kiss, презаписани през 2008 г. в състав: Пол Стенли, Джийн Симънс, Томи Тайър и Ерик Сингър. DVD-то включва архивни кадри от участието на групата през 1977 г. в „Budokan Hall“, Токио.

Състав 
 Пол Стенли – ритъм китара, вокали
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Томи Тайър – соло китара, бек вокали
 Ерик Сингър – барабани, вокали

 Брайън Уилън – пиано

Песни

DVD 
„Budokan Hall“, Токио, Япония, 2 април 1977 г.

 „Detroit Rock City“
 „Let Me Go, Rock 'n' Roll“
 „Ladies Room“
 „Firehouse“
 „I Want You“
 „Cold Gin“
 „Nothin' to Lose“
 „God of Thunder“
 „Rock and Roll All Nite“
 „Shout It Out Loud“
 „Black Diamond“

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 2008 година
Компилации